Santa Salete kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Salete (ort), São Paulo, 
 Santa Salete (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar